Кальета () — населённый пункт и муниципалитет в Португалии, входит в округ Азорские острова. Расположен на острове Сан-Жорже. Население составляет 3972 человека на 2004 год. Занимает площадь 126,51 км².

Покровителем города считается Катарина-де-Алешандрия ().
Праздник города — 25 ноября.

История 
Город основан в 1534 году.

Демография

Состав муниципалитета 
В муниципалитет входят следующие районы:
 Кальета
 Норте-Пекену
 Рибейра-Сека
 Санту-Антан
 Вила-ду-Топу

Галерея 

Города округа Азорские острова
Муниципалитеты автономного региона Азорские острова